Paulcke ist der Familienname von:
 Wilhelm Paulcke (1873–1949), deutscher Geologe, Lawinenforscher und Pionier des Skibergsteigens

Sonstiges:
 Mount Paulcke, Berg im Grahamland, Antarktika